

Codici 
 HOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Memorial Field, Hot Springs (Arkansas), Stati Uniti
 hot – codice ISO 639-3 della lingua hote

Musica 
 Hot – album di James Brown del 1976
 Hot – singolo di Simon Darlow del 1992
 Hot – album di Melanie B del 2000
 Hot – singolo di Avril Lavigne del 2007, dall'album The Best Damn Thing
 Hot – album di Inna del 2009
 Hot – singolo di Inna del 2009, dall'album omonimo
 Hot – singolo di Young Thug del 2019
 HOT – boy band sudcoreana

Altro 
 Euromissile HOT
 Hot – azienda israeliana di telecomunicazioni e televisione via cavo
 Hot – distretto della Thailandia

Altri progetti